Пиратская партия () — политическая партия Болгарии, официально зарегистрирована 11 апреля 2010 года. Официально зарегистрированное имя: Политическа партия Пиратска партия.

На учредительном собрании, председателем партии избран Ангел Тодоров, а членами Национального совета — Богомил Шопов, Борис Луканов, Владимир Спасов, Димо Иванов и Васил Стоянов.

Основные принципы партии, согласно её уставу:

См. также 
 Пиратская партия
 Международная Пиратская Партия

Ссылки 
 piratskapartia.bg  (официальный сайт партии)

Политические партии Болгарии
Болгария